Матрай-ам-Бреннер () — ярмаркове містечко і громада округу Інсбрук-Ланд у землі Тіроль, Австрія. 
 Матрай-ін-Осттіроль () — ярмаркове містечко й громада округу Лієнц в землі Тіроль, Австрія. 
 Марія Матрай (нім. Maria Matray, також Марія Сольвег (), урожд. Шмідт (); 14 липня 1907, Нідершенхаузен — 30 жовтня 1993,  Мюнхен) — німецька акторка, хореограф і сценарист.